Reservat kan henvise til flere emner; det er et område der er  reserveret til et bestemt formål, f.eks en bestemt befolkningsgruppe, mest kendt i sammenhængen indianerreservat. 

I dag, (2010), bruges ordet mest i forbindelse med naturbeskyttelse.

Reservattyper
 Naturreservat
 Fuglereservat
 Dyrereservat
 Vildtreservat